

Geografia 
 Castellazzo Bormida – comune italiano in provincia di Alessandria
 Castellazzo de' Barzi – frazione di Robecco sul Naviglio nella città metropolitana di Milano
 Castellazzo de' Stampi – frazione di Corbetta nella città metropolitana di Milano
 Castellazzo Novarese – comune italiano in provincia di Novara
 Castellazzo – frazione di Reggio Emilia
 Castellazzo – frazione di Bollate nella città metropolitana di Milano che comprende la dimora storica di Villa Arconati
 Castellazzo – frazione di Rho nella città metropolitana di Milano
 Castellazzo – frazione di Bressana Bottarone in provincia di Pavia
 Castellazzo – frazione di Dolcedo
 Monte Castellazzo - area archeologica nel comune di Poggioreale
 Monte Castellazzo – colle nel comune di La Spezia, vicino Sarbia, ospita un forte e l'antico Monastero di Santa Maria a Mare.

Persone 
 Luigi Castellazzo – uomo politico italiano